Christmas Eve (filme), de 1947
"Christmas Eve" (canção de Kelly Clarkson), de 2017
"Christmas Eve" (canção de Gwen Stefani), de 2017
Christmas Eve on Sesame Street, programa especial televisivo de Natal de Sesame Street